Никола́й Кли́мов — имя следующих персоналий:
 Климов, Николай Иванович (1904—1992) — Герой Советского Союза.
 Климов, Николай Михайлович (1922—1990-е) — советский футболист.
 Климов, Николай Семёнович (1947—2011) — советский футболист.